De kalender voor de 1500 meter mannen tijdens de wereldbeker schaatsen 2005/2006 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand

Man 1500
2005/06